Laguna Salada (« Lagune Salée » en espagnol) est un nom de lieu, notamment porté par :
 , une ville dans la province de Valverde en République dominicaine ;
 la laguna Salada, un lac salé situé dans la province de Sud Lípez (département de Potosí, Bolivie) ;
 la laguna Salada, un lac salé situé en Basse-Californie (Mexique),